Симан:


Персоналии 
 Симан, Лоран (род. 1985) — бельгийский футболист, защитник.
 Симан, Мишель (род. 1938) — французский кинокритик.
 Симан, Филип (1934—2021) — канадский нейрофармаколог, специалист по патофизиологии шизофрении.
 Симан, Райан (род. 1983) — американский музыкант, барабанщик и бэк-вокалист.

Двойные фамилии 
 Симан Судартава, И Геде (род. 1994) — индонезийский пловец.

Топоним 
 Симан-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Симан-Перейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Симан — протока Оби в Томской области, Россия.
 Симан — остров на Оби, образуемый одноимённой протокой. Расположен в Томской и Новосибирской областях.

См. также 
 Сан-Симан